Radzevičiūtė ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrida Radzevičiūtė (* 1974), litauische und deutsche Handballspielerin
 Undinė Radzevičiūtė (* 1967), litauische Autorin